Linki,  village polonais de la voïvodie de Varmie-Mazurie,

  , village polonais en Poméranie occidentale